

Geografia
 Contea di Summers, in inglese Summers County – contea dello Stato della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti

Personaggi immaginari
 Buffy Summers – personaggio immaginario protagonista di film, serie TV e fumetti
 Dawn Summers – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Gabriel Summers, noto come Vulcan – personaggio dei fumetti creato da Ed Brubaker (testi) e Trevor Hairsine (disegni)
 Hank Summers – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Hope Summers, nata Spalding – personaggio dei fumetti creato da Mike Carey e Chris Bachalo 
 Joyce Summers – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Rachel Summers, conosciuta anche solo come Rachel Grey – personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont e John Byrne
 Scott Summers, noto come Ciclope (Cyclops) – personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby

Persone
 Andy Summers (1942) – chitarrista e compositore britannico, ex membro dei Police
 Brodie Summers (1993) – sciatore freestyle australiano
 DaJuan Summers (1988) – cestista statunitense
 Dylan Keith Summers, noto con il ring name di Necro Butcher (1973) – ex wrestler statunitense
 Durrell Summers (1989) – cestista statunitense
 Houston Summers IV (1983) – rapper e cantante statunitense
 Isabella Summers (1980) – musicista, cantautrice e produttrice discografica britannica
 Jonathan Summers (1946) – baritono australiano
 Kenneth J. Summers (1944) – militare canadese
 Lawrence Summers (1954) – politico, economista e accademico statunitense
 Manuel Summers (1935-1993) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Neil Summers (1944) – attore e stuntman inglese
 Steve Summers (...) – cantante statunitense

Pagine correlate
 David Summers